Буря може да се отнася за:
 буря – метеорологично явление
 Буря – село в Централна България
 „Бурята“ – пиеса от Уилям Шекспир
 „Бурята (Даниел Дефо)“ – книга на Даниел Дефо
 Буря (пиеса) – пиеса на Александър Островски
 Филми
 Буря (филм, 1938) – френски филм
 Буря (филм, 1960) – шведски филм
 Буря (филм, 2005) – шведски филм